Паларуви ():
 Паларуви (водопад)
 Паларуви (туристическая стоянка) (:en:Palaruvi)